Epilog kan vara:

 Epilog –  en mer eller mindre fristående avslutning av en berättelse
 Epilog (Dan Andersson) – en dikt av Dan Andersson
 Epilog (Tomas Tranströmer) – en dikt av Tomas Tranströmer i 17 dikter
 Epilog (Bo Tyvik) – en diktsamling från 1991 av Bo Tyvik
 Epilog (film) – kortfilm från 2006 av Stefan Jarl